Шово () — французская фамилия. Известные носители:

 Шово, Адольф (1802—1869) — французский юрист.
 Шово, Огюст (1827—1917) — французский ветеринар.
 Шово, Пьер-Жозеф (1820—1890) — канадский политический деятель и писатель.
  (1663—1722) — французский художник и скульптор, работавший в Швеции; сын Франсуа Шово и младший брат Эврара Шово.
 Шово, Франк (1846—1921) — французский политический деятель.
  (1613—1676) — французский художник и гравёр. 
  (1660—1739) — французский художник, работавший для архиепископа Кольбера в замке Гайон и затем в Швеции; сын Франсуа Шово, брат Рене Шово.  
 Шово-Лагард, Клод Франсуа (1756—1841) — французский политический деятель.